Чиннават — тайская фамилия. Известные носители:
 Чиннават, Йинглак (род. 1967) — премьер-министр Таиланда с августа 2011 по май 2014 года.
 Чиннават, Таксин (род. 1949) — премьер-министр Таиланда с февраля 2001 по сентябрь 2006 года.